Grôlée est un quartier du  arrondissement de la ville de Lyon ;
 La rue Grôlée est une rue du quartier précédent dont le nom provient de la famille de Grolée;
 Le CNP Grôlée, par la suite renommé CNP Odéon, est une ancienne salle de cinéma située dans la rue précédente.

Variations orthographiques Grolée et Groslée 
 Famille de Grolée, famille noble qui a donné son nom à la rue Grôlée de Lyon;
 Humbert de Grolée, Sénéchal de Lyon, membre de la famille de Grolée;
 Ancienne commune de Groslée désormais Groslée-Saint-Benoit;
 Château de Groslée dans l'ancienne commune du même nom.

Notes et références